Bayárcal kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bayárcal (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Bayárcal (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar